Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Jaroszyk – polski nauczyciel i polityk
 Kazimierz Jaroszyk – polski działacz narodowy i społeczny
 Sara Jaroszyk – polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, aranżerka